Charlie Daniels
 Charlie Daniels (1936–2020) amerikai énekes, dalszerző
 Charlie Daniels (1986) angol labdarúgó
hasonló nevűek
 Charles Daniels (1885–1973) olimpiai bajnok amerikai úszó